Наджент, Нуджент
 Граф Наджент () — аристократичний титул в системі Перства Ірландії.
 Наджент Слотер (; 17 березня 1888 — 27 грудня 1968) — американський дизайнер спецефектів.
 Елліотт Наджент (; 1896—1980) — американський кінорежисер.
 8801 Нуджент — астероїд головного поясу.